Die Ligue 2 2011/12 war die 73. Austragung der zweithöchsten französischen Fußballliga. Die Saison begann am 29. Juli 2011 und endete am 18. Mai 2012. Zweitligameister wurde SC Bastia. Der Mannschaft gelang mit dem zweiten Aufstieg in Folge aus der dritten in die Ligue 1 ein Durchmarsch.

Zu Saisonbeginn kamen als Absteiger aus der Ligue 1 die AS Monaco, Racing Lens und der AC Arles-Avignon dazu, aus der dritten Liga stiegen SC Bastia, SC Amiens und EA Guingamp auf.
Haupt-Spieltag war der Freitag, dazu fanden im Regelfall je eine Partie am Sonnabend und am Montag statt.

Von den Namen her war die zweite Liga in dieser Saison stark besetzt: 18 der 20 Mannschaften haben in der Vergangenheit bereits der höchsten Spielklasse (D1 bzw. L1) angehört, vier von ihnen (Reims, Nantes, Monaco und Lens) waren sogar schon wenigstens einmal Landesmeister mit zusammengerechnet 22 Titeln; lediglich für Amiens und Clermont wäre ein Aufstieg am Ende dieser Spielzeit eine Premiere gewesen. Außerdem waren acht der 20 Vereine in der Vergangenheit schon mindestens einmal Pokalsieger.

Regional konzentrierten sich die Ligateilnehmer auf den Norden (acht Klubs von Le Havre bis Metz) und den Nordwesten (sieben Klubs in der Bretagne bzw. an der unteren Loire) des Landes. Südwestlich eines Bogens von Nantes bis zum Rhône-Delta, mithin auf immerhin etwa einem Drittel des festländischen Staatsgebietes, fand Zweitligafußball auch in dieser Spielzeit nicht statt (siehe nebenstehende Karte) – ein Zustand, der bereits seit 2008 nach dem damaligen Abstieg von Chamois Niort und des FC Libourne-Saint-Seurin bestand.

Vereine 

* Maximale Zuschauerzahl bei Ligue-2-Spielen laut Angabe des Ligaverbandes LFP

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.Schwarz = Hinrundenresultate, Rot = Rückrundenresultate

Saisonverlauf 
Sportlich war die Hinrunde geprägt von zwei Überraschungen: zwei der drei Erstligaabsteiger (Monaco und Arles-Avignon) fanden sich fast durchgehend im Tabellenkeller wieder; ihnen drohte – wie im Vorjahr bereits Grenoble – ein „Durchmarsch“ in die Drittklassigkeit. Und im Bereich der Aufstiegsplätze hatten sich von Saisonbeginn an mit Clermont und Reims zwei Mannschaften festgesetzt, mit denen dort gleichfalls nicht gerechnet worden war. Herbstmeister Clermont war das auswärtsstärkste Team der Hinrunde mit 21 von 30 möglichen Punkten, Reims blieb dafür zu Hause, wo es bei acht Siegen lediglich ein Remis konzedieren musste, unbesiegt.

Mindestens ebenso stark prägte allerdings das Thema Gewalt auf und neben den Rasenplätzen die Hinserie. Nach den ersten 16 Spieltagen wurden durchschnittlich 4,2 Spieler pro Partie verwarnt, was den höchsten Wert seit zehn Jahren darstellt; und die Zahl der Feldverweise hat sich gegenüber der Vorsaison nahezu verdoppelt. In sieben Spielen kam es zu größeren Ausschreitungen, auf die der Ligaverband mit rigorosen Strafen gegen Spieler, Funktionäre und Vereine reagierte, vier Mal alleine im Stadion des SC Bastia. Der korsische Klub musste deshalb ein Heimspiel auf dem Festland austragen, Präsident Geronimi und Vizepräsident Francheschini – Letzterer sogar schon zweimal – erhielten ein befristetes Funktionsverbot.

In der ersten Hälfte der Rückrunde schwächelten Reims und insbesondere Clermont (neun sieglose Spiele), ohne dass die Hauptkonkurrenten Sedan, Troyes und Nantes davon zunächst zählbar hätten profitieren können. Lediglich Bastia beeindruckte durch eine Serie mit nur einer Niederlage, setzte sich an die Tabellenspitze und wies – nachdem die Tabelle aufgrund zahlreicher Nachholspiele (Wintereinbruch in der ersten Februarhälfte) wieder „begradigt“ war – zeitweise elf Punkte Vorsprung auf den Zweiten auf. Im unteren Viertel des Klassements stürzte Boulogne regelrecht ab, und auch Angers, Metz und Le Havre gerieten zunehmend in Abstiegsgefahr. Monaco und Arles-Avignon hingegen gehörten zu den erfolgreichsten Teams der Rückrunde und zogen sich damit selbst aus der Gefahrenzone. Amiens stand rechnerisch nach dem 34. Spieltag als erster Absteiger fest, Bastia nach dem 35. als erster Aufsteiger. Am letzten Spieltag entschied sich nur noch eine Frage, nämlich die nach dem dritten Absteiger.

Am Saisonende stiegen Bastia („Durchmarsch“ von der dritten in die erste Liga), Reims (stand an sämtlichen 38 Spieltagen auf einem Aufstiegsplatz und stellte mit Fauré und Ghilas die beiden erfolgreichsten Torschützen) und Troyes (dank seiner Konstanz in der Rückrunde) in die Ligue 1 auf. Metz (zum ersten Mal seit Einführung des Professionalismus in Frankreich drittklassig), Boulogne und Neuling Amiens mussten ihren Platz für drei Aufsteiger aus der National räumen. Ersetzt werden diese sechs Klubs durch die Erstligaabsteiger SM Caen, FCO Dijon und AJ Auxerre beziehungsweise – nach Homologisierung der sportlichen Resultate – die Drittligisten Olympique Nîmes, Chamois Niort und Gazélec FCO Ajaccio.

Hierunter sind die jeweiligen Tabellenführer je Spieltag abgebildet.

Folgende Mannschaften standen während dieser Saison nach Abschluss eines kompletten Spieltags auf einem zum Aufstieg berechtigenden (1. bis 3. Rang, linke Tabelle) beziehungsweise einem Abstiegsplatz (18. bis 20. Rang, rechte Tabelle). Begegnungen, die erst zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen wurden (Nachholspiele), sind dem Spieltag zugerechnet, an dem sie ursprünglich angesetzt waren. Die tatsächlichen Auf-/Absteiger sind farblich markiert.

(a) 2 Drittplatzierte am 4. Spieltag

Torschützenliste 

Spieler mit gleicher Trefferzahl sind in der zeitlichen Reihenfolge aufgeführt, in der ihnen das Tor gelang, das sie auf diesen Listenplatz brachte.

Siehe auch 
 Ligue 1 2011/12
 Coupe de France 2011/12

Weblinks 
 Spielplan-Kalender (PDF; 172 kB) auf der Seite der Liga (französisch)
 Saison 2011/12 bei lfp.fr

Einzelnachweise und Anmerkungen 

2011/12
Fußballsaison 2011/12